Live in Mexico City - третій концертний альбом швейцарського гурту Lacrimosa. Був записаний впродовж концерту в столиці Мексикі Мехіко. Був випущений на двох компакт-дисках та містить окрім записів пісень також бонусний DVD з записами деяких пісень.

Список композицій